Stemonaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Stemonaceae ingår i ordningen Pandanales, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stemonaceae 36 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Stemonaceae